Dark Resurrection - Volume 0 è un film del 2011 scritto, diretto e prodotto da Angelo Licata, il secondo fan film di fantascienza italiano ispirato all'universo di Guerre stellari di George Lucas, prequel del film Dark Resurrection - Volume 1. Il film è stato proiettato in anteprima l'8 settembre 2011 al Teatro Ariston di Sanremo e ha raccolto 20.000 visualizzazioni nei primi tre giorni di pubblicazione su internet. È stato inoltre trasmesso su Rai 4 nel 2012.

I produttori hanno espresso la volontà di realizzare un terzo capitolo, dal titolo Dark Resurrection - Volume 2, di cui il Volume 0 è un prologo.

Trama
La storia è ambientata secoli dopo dalla morte di Luke Skywalker, personaggio della saga Star Wars.

Il Maestro Sorran è alla ricerca di un'antica civiltà che secondo la leggenda custodisce il segreto dell'Immortalità. Gli esploratori  con il loro maestro, affronteranno i segreti della "Resurrection" e il mistero dell'origine del Lato Oscuro della Forza.

Produzione 
Dark Resurrection è un film sperimentale senza scopo di lucro, liberamente ispirato all'universo di Star Wars e diviso in tre volume.
Il film è un mediometraggio e il budget per realizzarlo è stato di 27.500 euro.

Distribuzione
Come il precedente, il film è stato pensato per essere distribuito sul web.

L'anteprima è avvenuta l'8 settembre 2011 al Teatro Ariston di Sanremo, con la partecipazione di Nina Seničar e Sergio Múñiz.

Il film è stato trasmesso su Rai 4 il 6 gennaio 2012.

Premi 
Il film ha vinto il premio come miglior film professionistico al Video Festival Imperia 2012 e il premio al "miglior cortometraggio sezione sci fi" al CyBorg Film Festival di Anghiari 2013.

Sequel
I produttori hanno espresso la volontà di realizzare un terzo capitolo dal titolo Dark Resurrection - Volume 2.

Il 9 dicembre 2019 è uscito il cortometraggio di 12 minuti del terzo capitolo Dark Resurrection - I Custodi della Forza. In contemporanea è uscito il romanzo in formato e-book e verrà distribuito gratuitamente in tutto il mondo, in italiano e in inglese, attraverso il portale StreetLib.

In origine era previsto un film intero, ma con il budget di circa 27.000 €, ricevuto dalle donazioni di 560 fan, è stato possibile realizzare solo un cortometraggio.

Note

Voci correlate 
Cinema italiano di fantascienza
Fan film

Collegamenti esterni

  

Film di fantascienza
Fan film
Mediometraggi
Opere basate su Guerre stellari
Film indipendenti